Rothorn kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Rothorn (Laggintal, Simplon), bergstopp i Valais, 
 Rothorn (Sankt Niklaus), bergstopp i Valais, 
 Rothorn (Chastelberg, Simplon), bergstopp i Valais, 
 Rothorn (Anniviers), bergstopp i Valais, 
 Rothorn (Visperterminen), bergstopp i Valais, 
 Rothorn (Grengiols), bergstopp i Valais, 
 Rothorn (Baltschieder), bergstopp i Valais, 
 Rothorn (Naters), bergstopp i Valais, 
 Rothorn (Andermatt), bergstopp i Uri, 
 Rothorn (Wassen), bergstopp i Uri, 
 Rothorn (Hasliberg/Kerns), bergstopp i Bern och Obwalden, 
 Rothorn (Klosters), bergstopp i Graubünden,

Österrike 

 Rothorn Spitze, bergstopp, Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 
 Rothorn (bergstopp i Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz, lat 47,18, long 9,98), 

Robotskapade Österrikeförgreningar